Albert-Schweitzer-Preis bezeichnet:
  Albert-Schweitzer-Buchpreis
 Internationaler Albert-Schweitzer-Preis
 Albert-Schweitzer-Preis (Kinderdörfer), siehe Albert-Schweitzer-Kinderdorf#Albert-Schweitzer-Preis der Kinderdörfer und Familienwerke
 ehem. Albert-Schweitzer-Preis (Basel)
 Albert-Schweitzer-Preis (Schüler) für sozial engagierte Schüler, ein seit 1996 durch den Kirchenbezirk Ludwigsburg und das Religionspädagogische Zentrum Ludwigshafen vergebener Schülerpreis